Panteras Negras pode se referir a:
 Partido dos Panteras Negras, um partido negro revolucionário estadunidense, fundado em 1966
 Partido Revolucionário dos Panteras Negras, um partido estadunidense nacionalista-negro, fundado em 1992
 Panteras Negras (Israel), um movimento defensor dos judeus mizrahim em Israel
 Panteras Negras, uma torcida oficial do Boavista Futebol Clube, de Portugal
 Black Panthers, filme francês de 1968, dirigido por Agnès Varda
 Panteras Negras (título no Brasil), filme estadunidense de 1995, dirigido por Mario Van Peebles

Desambiguação